Кудайбергенов, или Кудайберген, — фамилия; имеет женскую форму Кудайбергенова.
 Кудайберген, Динмухаммет Канатович (Димаш Кудайберген, род. 1994) — казахстанский певец.
 Кудайбергенов, Жексембек (1918 — ?) — передовик советского табаководства, советский работник, Герой Социалистического Труда (1950).
 Кудайбергенов, Ибраш (1904 — ?) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1948).
 Кудайбергенов, Капа (1937—1995) — доктор медицинских наук, профессор.
 Кудайбергенов, Муздыбай Надирбаевич (род. 1978) — казахстанский кёрлингист.
 Кудайбергенов, Саркыт Елекенович — доктор химических наук, профессор, специалист в области физической химии полимеров.
 Кудайбергенов, Утеу (1901—1956) — один из организаторов колхозного строительства в Казахстане, передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда (1948).